Duffin ist der Familienname folgender Personen:

 Kerry Duffin (* 1971), Badmintonspielerin aus Jersey, siehe Kerry Coombs-Goodfellow
 Richard Duffin (1909–1996), US-amerikanischer Physiker und Mathematiker
 Shay Duffin (1931–2010), US-amerikanischer Schauspieler